Basurto es un nombre y apellido de origen vasco y puede referir a :

Personas 
 Jorge Luis Basurto, célebre humorista argentino del s XX;
 Carlos Basurto, también célebre humorista argentino hermano de Jorge Basurto.
 Diego Pérez de Basurto, Caballero medieval de Medina Sidonia.

Lugares 
 Basurto o más exactamente Basurto-Zorroza  localidad de Bilbao.
 Estación de Basurto (EuskoTran) estación en Bilbao.